Caraway ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mallory Caraway (* 1955), US-amerikanische Politikerin
 Hattie Caraway (1878–1950), US-amerikanische Politikerin
 Pat Caraway (1905–1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 Thaddeus H. Caraway (1871–1931), US-amerikanischer Politiker

Caraway bezeichnet außerdem:

 Caraway (Arkansas), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Caraway Mountains, eine Gebirgskette im US-Bundesstaat North Carolina

 Caraway ist der englische Name der Gewürzpflanze Kümmel (Carum carvi), siehe Echter Kümmel